In equitazione è sinonimo di  Corda lunga
 Longe (arrampicata) – In alpinismo, arrampicata e speleologia è un particolare dispositivo per l'assicurazione e la discesa in corda doppia.
 Longe – comune dello Zambia